Энкамп:

 Энкамп — одна из семи общин Андорры.
 «Энкамп» — футбольный клуб из Андорры, образован в 1950 году.
 «Энкамп В» — фарм-клуб «Энкама».